Estrada může být:
 Estráda
 A Estrada, město ve Španělsku
 Daniel Estrada Agirrezabalaga (* 1987), španělský fotbalista 
 Elise Estrada (* 1987), kanadská zpěvačka filipínského původu
 Erik Estrada (* 1949), americký herec
 Joseph Estrada (* 1937), bývalý filipínský prezident
 Magdiel Estrada (* 1994), kubánský judista
 Roy Estrada (* 1943), americký hudebník
 Osório Duque-Estrada (1870–1927), autor textu brazilské hymny